Jméno Oldřiš nese v názvu více obcí:
 Oldřiš – obec v okrese Svitavy

…nebo částí obcí:
 Oldřiš (Blažejov) – část obce Blažejov v okrese Jindřichův Hradec
 Oldřiš (Krouna) – část obce Krouna v okrese Chrudim
 Oldřiš (Merklín) – část obce Merklín v okrese Karlovy Vary
Dolní Oldřiš – součást Habartic ve Frýdlantském výběžku na severu okresu Liberec

Podobně znějící jméno Oldříš nesla též osada:
 Oldříš – zaniklá osada a část obce Moldava v okrese Teplice

Související názvy 
Oldřichov
Oldřichovice

Externí odkazy